Rusted Pieces é um vídeo, lançado pela banda de thrash metal Megadeth. Contém seis vídeos, e traz comentários de Dave Mustaine e David Ellefson.

Vídeos 
Peace Sells (do álbum, Peace Sells... But Who's Buying?)
Wake Up Dead (do álbum, Peace Sells... But Who's Buying?)
In My Darkest Hour (do álbum, So Far, So Good... So What!)
Anarchy In The UK (do álbum, So Far, So Good... So What!)
Holy Wars... The Punishment Due (do álbum, Rust in Peace)
Hangar 18 (do álbum, Rust in Peace)

Álbuns de vídeo de Megadeth